Saint-Chéron (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Chéron (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France